Sisenna peut faire référence à :

Rome antique 
 Lucius Cornelius Sisenna (vers 120 av. J.-C. – 67 av. J.-C.), militaire et historien romain ;
 Sisenna Statilius Taurus, homme politique romain du , consul en 16 ;
 , homme politique romain du , consul en 133, puis gouverneur romain de Bretagne ;

Taxinomie 
 Sisenna est un synonyme d’Architis, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Pisauridae.